Hieronder staan de statistieken en wedstrijden van Cercle Brugge in het seizoen 2004-2005.

Behaalde eindresultaat 
In de Jupiler League eindigde Cercle als 11e met 41 punten.
In de Beker van België werd Cercle in de 1/16e finales uitgeschakeld door ROC de Charleroi-Marchienne.

Spelerskern

Trainersstaf 
 Harm van Veldhoven (Technisch Directeur)
 Ronny Desmedt (Assistent-Trainer)
 Dirk Mostaert (Physical Trainer)
 Franky Mestdagh (Keepertrainer)

Resultaten

Zie ook 
 Eerste klasse 2004-05 (voetbal België)
 Beker van België 2004-05

Cercle Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2004/05